Cristinápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cristinápolis (ort), Sergipe, 
 Cristinápolis (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar